Mykolaivka-Novorosiyska (ucraniano: Миколаївка-Новоросійська) es una localidad del Raión de Bilhorod-Dnistrovskyi en el Óblast de Odesa de Ucrania.

Enlaces externos 

Localidades del Raión de Bilhorod-Dnistrovskyi